Výraz sovětský hladomor, respektive hladomor v SSSR může mít více významů:

 Sovětský hladomor v letech 1932–1933
 Holodomor – hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933
 Sovětský hladomor v letech 1946–1947
 Hladomor v Povolží, též ruský hladomor v roce 1921
 Kazašský hladomor